Пріон (білок)
 Пріон (птах)
 Пріони